Capitão Nemo - personagem do livro Vinte Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne
 Editora Nemo - editora brasileira de quadrinhos.
 Nemo (Pixar) - personagem do filme Finding Nemo
 Nemo (canção) - de Nightwish
 NEMO (museu) - museu de ciência e tecnologia em Amsterdã, nos Países Baixos

Desambiguação